Люляков — фамилия. Известные носители:
 Люляков, Борис Алексеевич (1910—1999) — советский борец классического стиля.
 Люляков, Василий Алексеевич (1906—1986) — советский борец классического стиля.